Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Distichoselinum tenuifolium
 el nombre común de la planta Ferula communis